County, ou Counties au pluriel, peut faire référence à :
 , une subdivision territoriale dans différents pays, en particulier dans ceux de tradition anglo-saxonne.
 Jayne County, une chanteuse, actrice transgenre.

Counties peut faire référence à :
 Counties Manukau Rugby Union, une ligue de rugby néo-zélandaise,